Savencia steht für:

 Savencia Fromage & Dairy (ehemals Bongrain), französischer Molkereikonzern
 Groupe Savencia Saveurs & Spécialités (ehemals Groupe Soparind Bongrain), französischer Lebensmittelkonzern, Muttergruppe von Savencia Fromage & Dairy